een vitamine:
nicotinezuur, ook wel vitamine B3 genoemd
 een weg:
in Bosnië en Herzegovina, zie B-3 (Bosnië en Herzegovina)
in Duitsland, zie Bundesstraße 3
in Jamaica, zie B3 (Jamaica)
in Luxemburg, zie A3 (Luxemburg)
in Namibië, zie B3 (Namibië)
 een tankkanon:
B-3 (tankkanon), ontwikkeld door de Sovjet-Unie in de jaren 30 van de twintigste eeuw
 een stoel:
 de B3-stoel, ook wel bekend als Wassily-stoel